Municipio de Etna puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Etna (condado de Kosciusko, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Etna (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Etna (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.